Mužská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který dohrál ve čtvrtfinále na raketě americko-britské dvojice Rajeev Ram a Joe Salisbury.

Vítězem se stal druhý nasazený chorvatský pár Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále zdolal páté nasazené americko-britské duo Rajeev Ram a Joe Salisbury, kdy po vyrovnaném dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6(7–4). Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali šestou společnou trofej. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval čtrnáctý deblový titul a pro Paviće to bylo třiadvacáté takové turnajové vítězství. Zápasovou bilanci v probíhající sezóně navýšili na poměr 37–4.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2021